

Sigle 
 Time projection chamber – camera a proiezione temporale, un rivelatore di particelle
 TIOBE Programming Community Index – un indicatore della popolarità dei linguaggi di programmazione
 Tracked Personnel Carrier – versione trasporto truppe del Loyd Carrier
 Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale – reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri

Sport 
 Tpc – acronimo inglese di Two-point conversion, è la conversione (o trasformazione) del touchdown alla mano (2 punti addizionali) nel football americano; l'acronimo è usato nelle statistiche ufficiali della FIDAF e di altre federazioni e leghe professionistiche

Codici 
 TPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarapoa (Ecuador)